Wallern heißen:

 Wallern im Burgenland, Gemeinde im Burgenland
 Wallern an der Trattnach, Gemeinde in Oberösterreich
 Wallern (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wallern (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Volary, Stadt im Okres Prachatice, Tschechien (früher: Wallern im Böhmerwald)

Siehe auch: 
 Waller